I 60 metri piani femminili si sono tenuti il 2 marzo 2018. Hanno partecipato 47 atlete da 35 Nazioni, divise in 6 batterie.

Risultati

Batterie 
Le batterie sono cominciate alle 10:35.

Semifinali 
Le semifinali sono partite alle 18:50. Si qualificano alla finale le prime 2 di ogni semifinale più i migliori 2 tempi di ripescaggio.

Finale 
La finale è partita alle 21:42.

Legenda 

Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2018
60 metri piani ai campionati del mondo di atletica leggera indoor